Как правило, летним дворцом называют летнюю резиденцию главы монархического государства. Известные летние дворцы мира:
 Летний дворец Петра I в Санкт-Петербурге
 Летний дворец Елизаветы Петровны в Санкт-Петербурге (не существует)

 Летний императорский дворец в Пекине
 Летний дворец королевы Анны в Праге
 Летний дворец Звезда в Праге

Летние дворцы